Эдвард Робинсон :
 Робинсон, Эдвард (1794—1863) — географ и археолог, исследователь Библии, вместе с Эли Смитом создал топографическое направление библейской географии.
 Робинсон, Эдвард (Эммануэль) Голденберг (1893—1973) — американский актёр.